Anheteromeyenia är ett släkte av svampdjur. Anheteromeyenia ingår i familjen Spongillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Anheteromeyenia